Дани́лин (женская форма — Дани́лина) — русская фамилия, произошедшая, так же как и фамилия , от православного крестильного имени Дани́ла, восходящего к библейскому имени Дании́л, в переводе с древнееврейского языка означавшего мой судья — Бог (слово Дан означает — судья).

Но, если в таблице частотности русских Фамилий списка общерусских фамилий фамилия Данилов занимает 59-е место, то фамилия Данилин встречется гораздо реже.

Известные носители

А 
 
 Данилин, Алексей Олегович (род. 1980) — российский радиоведущий и журналист, продюсер.

В 
 Данилин, Виктор Тимофеевич (1923—1973) — советский самбист.
 
 Данилин, Вячеслав Вячеславович (род. 1984) — российский футболист.

И

М 
 
 Данилин, Михаил Тимофеевич (1918—2011) — советский самбист.

Н, П 
 Данилин, Николай Михайлович (1878—1945) — российский и советский хоровой дирижёр.
 Данилин, Николай Семёнович (1937—2020) — советский учёный, генерал-майор.
 Данилин, Павел Викторович (род. 1977) — российский журналист, историк и юрист, литературовед, политолог.

С

Ю



См. также

Примечания